Blacktail Hills bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blacktail Hills (Flathead County, Montana)
 Blacktail Hills (Judith Basin County, Montana)